Černý orel byl ve státním znaku Rakouska-Uherska, Rakouska a Svaté říše římské. Označení U černého orla, U Černého orla, Černý Orel nebo Černý orel může označovat: 	
 Hostinec U černého orla v Brně
 Lékárna U Černého orla ve Vidnavě
 Dům U Černého orla (Kadaň)
 Dům U černého orla (Olomouc) 
 Dům U Černého orla (Litoměřice)
 Dům U černého orla (Plzeň)
 Černý Orel, přírodní památka u Káraného
 Minipivovar Černý orel v Kroměříži
 Dům Černý orel v Karlových Varech